Таба́чников — еврейская фамилия; имеет женскую форму Табачникова.

 Табачников, Ефим Давыдович (1922—1994) — советский и российский театральный режиссёр и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Табачников, Исай Аронович (1904—1983) — украинский советский философ и литературовед.
 Табачников, Модест Ефимович (1913—1977) — советский композитор.
 Табачников, Семён Михайлович (1923—2007) — писатель и поэт.
 Табачников, Сергей Львович (род. 1956) — советский и американский математик.

 Табачникова, Полина Моисеевна (псевдоним — Нятко́; 1900—1994) — украинская советская актриса театра и кино, народная артистка УССР, лауреат двух Сталинских премий второй степени.